Curia peut désigner :
 Curia, nom informel de la Cour de justice de l'Union européenne (nommée Cour de justice des Communautés européennes avant le ) ;
 Curia, village portugais dans la municipalité d'Anadia, et le district d'Aveiro ;
 Curia, femme romaine de , devenue célèbre pour son courage et son dévouement.

Voir aussi 
 Curie romaine (du latin curia), ensemble des dicastères et autres organismes du Saint-Siège qui assistent le pape.